Acoluthus ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Acoluthus (1654–1704), deutscher Orientalist und Sprachforscher
 Johann Acoluth (Johann Acoluthus; 1658–1696), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Acoluth
 Akolyth